Лелашвили Михаил Михайлович (1910—?) — советский государственный и партийный деятель. Заслуженный инженер Грузинской ССР.

Биография 

  1929 после окончания техникума работает электромехаником на железной дороге. Дослужился до начальника Тифлисской железнодорожной телефонной станции
 в 1936 после окончания Тифлисского института электросвязи направлен начальником Отдела связи, дистанции Закавказской железной дороги. Где в 1939 году вступил в ВКП(б)
 1946-1947 заместитель начальника Закавказской железной дороги по кадрам
 17.04.1948-24.11.1948 секретарь ЦК КП(б) Грузии по кадрам
 24.11.1948 - 25.01.1949 секретарь ЦК КП(б) Грузии
  15.01.1949 - 16.11.1951 председатель Исполнительного комитета Тбилисского городского Совета
  18.04.1951 - 06.04.1952 председатель Верховного Совета Грузинской ССР
  11.1951 - 26.04.1952 1-й секретарь Тбилисского областного комитета КП(б) Грузии
 с 1952 уполномоченный Министерства связи СССР по Грузинской ССР
 1954 председатель Грузинского республиканского Совета профсоюзов
 1963 - 04.1976  заместитель председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР

Литература 
 Биографический справочник: Советские деятели.- М.:АСТ,2000.

Примечания  

Выпускники вузов Грузии
Секретари ЦК КП Грузии
Первые секретари Тбилисского обкома КП Грузии
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Председатели Верховного Совета Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Заместители председателя Президиума Верховного Совета Грузинской ССР
Председатели Тбилисского горисполкома
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС